Niemcy:
 Anklam – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Anklam – dawne powiaty

Osoby:
 Matthias Anklam – niemiecki sędzia piłkarski

Zobacz też:
 Anklam-Land
 Anclam
 Kreis Anklam
 Landkreis Anklam

Linki zewnętrzne 
Anklam w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego